Огай — фамилия. Известные носители:
 Огай, Ёко (род. 1959) — японская сэйю.
 Огай, Дмитрий Алексеевич (род. 1960) — советский и казахстанский футболист; тренер.
 Огай, Эдуард Викторович (род. 1969) — казахстанский бизнесмен.

См. также 
 Огайо (значения)